Двойной агент (агент-двойник) — агент, сотрудничающий одновременно со спецслужбами двух, часто противоборствующих, государств.

Характер отношений агента-двойника со спецслужбами может быть различным. Агент-двойник может действовать только в интересах одной спецслужбы и вводить в заблуждение другую, скрывая от неё связь с первой спецслужбой и создавая видимость честного сотрудничества, а может и не скрывать своей связи с другой спецслужбой и одновременно снабжать обе спецслужбы интересующей их информацией друг о друге.

Двойных агентов можно разделить на несколько типов:
 «Торговец» — поставляет информацию одной стороне в обмен на получение информации от неё о другой стороне
 «Засланный казачок» — лицо, не являющееся кадровым сотрудником спецслужбы, которое по заданию этой спецслужбы предлагает свои услуги противнику или «позволяет» себя «завербовать»
 «Крот» — кадровый работник спецслужбы, тайно работающий на спецслужбу противника
 «Лжекрот» — кадровый работник спецслужбы, который по заданию этой спецслужбы предлагает свои услуги противнику или «позволяет» себя «завербовать»
 «Перевёртыш» — агент, который по той или иной причине согласился сотрудничать  со спецслужбой противника (чаще всего после его разоблачения, чтобы избежать наказания)

Примеры 
 Морленд, Сэмюэль
 Ивар Лисснер
 Линдеманс, Христиан Антониус
 Пужоль, Хуан
 Сергеева, Наталья
 Лаго, Борис Фёдорович
 Фоя, Людмила Адамовна

См. также 
 Оперативная игра
 Радиоигра

Ссылки 
 Двойные агенты

Разведка
Контрразведка